L'edizione 1980-1981 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Trabzonspor.

Capocannoniere del torneo fu Bora Öztürk (Adanaspor), con 15 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Trabzonspor Campione di Turchia 1980-1981.
 Trabzonspor ammesso alla Coppa dei Campioni 1981-1982.
 Adanaspor ammesso alla Coppa UEFA 1981-1982.
 Rizespor, Mersin Idman Yurdu e Orduspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
Campionato turco di calcio